A Partida do Século (ou Jogo do Século) é um termo que os fãs do enxadrismo usam para denominar uma famosa partida disputada entre Donald Byrne e o jovem Robert James Fischer (na época com apenas 13 anos), onde Fischer demonstra com brilhantismo como se ataca no xadrez, por meio de um método vigoroso com direito a interessantes sacrifícios e a sequências de jogadas semelhantes ao pêndulo (quando uma série de cheques descobertos e diretos feitos por duas peças, em geral uma sendo um bispo, mutila uma boa parte do exército adversário).

A partida 
Evento "Rosenwald Memorial"

Data "17.10.1956"

Round "8"

Resultado "0-1"

Brancas "D. Byrne"

Pretas "R. Ficher"

Abertura: Abertura Inglesa: Defesa Anglo-Indiana. Formação Índia do Rei, ECO "D97"

1. Cf3 Cf6
 Comentários de Robert Wade (traduzidos do inglês).

2. c4 g6 3. Cc3 Bg7 4. d4 O-O 5. Bf4 d5 6. Db3 dxc4

7. Dxc4 c6 8. e4 Cbd7 9. Td1 Cb6 10. Dc5 Bg4

11. Bg5
 11. Be2 seguido de 12. O-O seria mais prudente por parte das brancas.

11. .. Ca4

12. Da3
 Com 12. Cxa4 Cxe4 as brancas enfrentariam sérios problemas.

12. ... Nxc3
 À primeira vista, muitos podem pensar que este movimento só ajuda as brancas a criarem um centro de peões mais forte; porém, o plano de Fischer é bem o oposto. Ao eliminar o cavalo na c3, se torna possível fazer um sacrífio de troca via Cxe4 e esmagar o centro de peões brancos enquanto o rei continua preso no centro.

13. bxc3 Cxe4
 A continuação natural do plano das pretas.

14. Bxe7 Db6 15. Bc4 Cxc3 16. Bc5 Tfe8+

17. Rf1 Be6!!
 Se este foi o jogo do século, então Be6 foi o lance do século. Fischer troca sua rainha pela chance de atacar com suas peças menores. Negar a oferta de dama não é tão simples: 18. Bxe6 leva a um Mate de Philidor (mate sufocado) com 18. Db5+ 19. Rg1 Ce2+ 20. Rf1 Cg3+ 21. Rg1 Df1+ 22. Txf1 Ce2#. Outras formas de negar a captura da dama também deixam as brancas em perigo, como, por exemplo: 18. Dxc3 Dxc5.

18. Bxb6 Bxc4+ 19. Rg1 Ce2+

20. Rf1 Cxd4+
 Este golpe tático, onde o rei toma vários cheques descobertos em seguida, é por vezes chamado de pêndulo, ou, ainda, moinho de vento.

21.Rg1 Ce2+ 22.Rf1 Cc3+ 23.Rg1 axb6 24.Db4 Ta4 25.Dxb6 Cxd1

26. h3 Txa2 27.Rh2 Cxf2 28.Te1 Txe1 29.Dd8+ Bf8 30.Cxe1 Bd5 31.Cf3 Ce4

32.Db8 b5
 Todas as peças (inclusive peões) das pretas estão defendidas; a rainha branca não tem nada a fazer.

33.h4 h5 34.Ce5 Rg7 35.Rg1 Bc5+

36.Rf1 Cg3+
 Agora Byrne já está preso na teia mortal de Fischer. O resto é apenas a continuação lógica do jogo.

37.Re1 Bb4+ 38.Rd1 Bb3+ 39.Rc1 Ce2+ 40.Rb1 Cc3+ 41.Rc1 Tc2# 0-1

 Gravuras passo-a-passo da partida 
Posição inicial do jogo.

Ligações externas 
 

Partidas de xadrez
Desporto nos Estados Unidos em 1956
1956 no xadrez
Xadrez dos Estados Unidos